Сырое́жка золоти́сто-жёлтая () — вид грибов, включённый в род  семейства . Наиболее характерными отличительными признаками этого вида являются ярко-жёлтые пластинки со споровым порошком и приятный фруктовый запах .

Описание 
Шляпка достигает 2—8,5 см в диаметре, тонкомясистая, сначала выпуклая, затем уплощённая и вдавленная. Окраска разнообразная — чисто-жёлтая (f. lutea), с красно-розовым или абрикосовым оттенком (f. batschiana), в центре жёлтая, а ближе к краю — красновато-розовая (f. chamaeleontina), или же вовсе тёмно-красная или белая (f. bicolor). Кожица матовая или блестящая, снимающаяся на протяжении большей части шляпки, иногда — полностью.

Пластинки довольно частые, очень редко ветвящиеся, почти свободные от ножки, ярко-жёлтые или ярко-охристые, затем оранжеватые, иногда более яркие, чем кожица шляпки.

Ножка тонкая, ломкая, цилиндрическая или булавовидная, белая, затем — серовато-желтоватая.

Мякоть очень ломкая, белая, затем немного желтеющая, со сладковатым вкусом и с характерным розовым запахом, очень заметно усиливающимся при приготовлении.

Споровый порошок ярко-охристого цвета. Споры 6,5—9×5,5—8 мкм, продолговато-яйцевидные, с бородавками, лишь некоторые из которых соединены рубцами. Пилеоцистиды отсутствуют.

Съедобна, четвёртой категории. Обладает приятным негорьким вкусом. Употребляется свежим.

Сходные виды 
  отличается шляпкой, никогда не бывающей красноватой, и уксусно-рассольным запахом.
  произрастает только под хвойными деревьями, отличается оливково-зеленоватой шляпкой.
  произрастает только под буком, отличается отчётливым горьким вкусом.

Экология 
Сыроежка золотисто-жёлтая широко распространена по всей Евразии, произрастает как в лиственных, так и в хвойных лесах с июля по октябрь.

Таксономия

Синонимы 
По отношению к этом виду в литературе употреблялись два названия, основанных на принятых Э. М. Фрисом в Systema mycologicum (1821—1832) Agaricus chamaeleontinus и Agaricus luteus. Поскольку невозможно точно установить, к какому таксону первоначально относилось второе, оно, хотя и является более ранним, не должно употребляться как nomen dubium. Следовательно, принятым названием должно считаться основанное на втором санкционированном Фрисом базиониме — Russula chamaeleontina.

Примечания

Литература 
 

Сыроежка
Съедобные грибы
Грибы Евразии
Грибы Северной Америки
Голарктические лесные грибы